Zorg en Hoop (radioprogramma), een NPS-radioprogramma 
 Zorg en Hoop Airport, een vliegveld in Suriname
 Zorg en Hoop (wijk), een wijk van Paramaribo
	
Verschillende plantages in Suriname:
 Zorg en Hoop (suikerplantage)
 Zorg en Hoop (katoenplantage)
 Zorg en Hoop (indigoplantage)
 Zorg en Hoop (houtgrond)